Flaccisagitta är ett släkte av pilmaskar. Flaccisagitta ingår i familjen Sagittidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Flaccisagitta